Luchtkastelen (film), een film van Louis H. Chrispijn uit 1914
 Luchtkastelen (album), een muziekalbum van Ton Lebbink uit 1981
 Luchtkastelen (single), een single van Dio met Gerson Main uit 2020
 Luchtkastelen (A.A.M. Stols), een serie uitgaven van A.A.M. Stols uit de jaren 1928-1932